La Ligue des champions de handball masculin est le nom du plus grand tournoi continental inter-clubs au handball.

Sur les cinq confédérations qui constituent l'Fédération internationale de handball (IHF), trois organisent une telle compétition :
 En Europe, la Ligue des champions masculine de l'EHF est organisée par la Fédération européenne de handball (EHF).
 En Afrique, la Ligue des champions de la CAHB est organisée par la Confédération africaine de handball (CAHB).
 En Asie, la Ligue des champions de l'AHF est organisée par la Fédération asiatique de handball (AHF).

Pour l'Océanie et l'Amérique, il existe également grand tournoi inter-clubs, mais pas sous l'appellation Ligue des champions :
 En Océanie, la Coupe des champions de l'OCHF est organisée par la Fédération du continent océanien de handball (OCHF).
 En Amérique, la Championnat panaméricain des clubs de handball est organisée par la Fédération panaméricaine de handball (PATHF).

Compétition masculine de handball